My Whole Project est une start-up holistique française créée en 2013 par Jérôme Oliveira qui propose des conférences de développement personnel et spirituel, destinées au grand public, dans des théâtres.

Histoire 
My Whole Project est fondée en 2013.

En 2014, la conférence "Quel est l'avenir de notre bien-être ?" de Deepak Chopra au Grand Rex réunit , la plus grande salle en Europe dans le pays où l'auteur est le moins célèbre. C'est aussi la première conférence-méditation à Paris.

Conférences notables 
Neale Donald Walsch, "Conversation Avec Dieu", Grand Rex Paris, 20 juin 2019 (Coprod. My Whole Project, Caramba Culture Live).
 Deepak Chopra, Masterclass "Une Journée Avec...", Salle Pleyel Paris, 20 mai 2018 (Coprod. My Whole Project, Caramba Culture Live).
Trois femmes pour l'avenir de l'homme : Marianne Williamson, Karen Berg et Anita Moorjani", La Cigale, 24 mai 2018.
Eckhart Tolle, "Pour La Première Fois En France", Grand Rex Paris, 16 septembre 2017, (Coprod. My Whole Project, Caramba Culture Live).
 Deepak Chopra, "L'avenir De Notre Bien-Être", Le Grand Rex Paris, 17 mai 2016 (Coprod. My Whole Project, Caramba Culture Live).
Arun Gandhi, "Soyons Le Changement Que Nous Voulons Voir Dans Le Monde", Grand Rex Paris, 28 septembre 2015.
 Deepak Chopra, "Une Soirée Avec...", Grand Rex Paris, 19 mai 2014.

"Les Pieds Sur Terre, La Tête Dans Les Étoiles", collection de rencontres avec des auteurs français, au Théâtre de l'Atelier en partenariat avec le magazine Happinez (Prod. Oracom).

"Whole Tour", séances de yoga et méditation dans des lieux insolites et prestigieux à Paris, juin 2015.

Livres 
Directions de Collection : Collection A Cœur Battant (Ed. Guy Trédaniel) et Collection My Whole Project (Ed. Eyrolles).
 La Symphonie Des Méridiens Du Corps, Nadia Volf (2020, Ed. Trédaniel, Coll. À Cœur Battant).
Guide de survie en temps incertains, Nadia Volf (2021, Ed. Trédaniel, Coll. À Cœur Battant).
 Des Larmes Au Succès, Marianne Williamson (2018, Ed. Eyrolles, Coll. My Whole Project).
 Mon Grand-Père Était Gandhi, Arun Gandhi (2015, Ed Eyrolles, Coll My Whole Project).
Brûlant d'amour, Suffit-il d'aimer et d'être aimé pour être heureux ?, Jérôme Oliveira (2021, Ed. Eyrolles)

Documentaires 
 Artists, Nos Contemporains (2019), série documentaire réalisée par Jérôme Oliveira et Thierry Schmitt.
 La  dimension (2012-2018) diffusion sur Numéro 23 et RMC Story, série documentaire réalisée par Jérôme Oliveira et Thierry Schmitt.
Deepak Chopra en Inde (2018), documentaire réalisé par Jérôme Oliveira et Thierry Schmitt.

Récompenses 

 "Innovant, visionnaire et solidaire" : Fellowship Ariane de Rothschild (Fondation Edmond de Rothschild)

Notes et références 

Start-up
Entreprise fondée en 2013